Рібейран () — португальська власна назва.

Топоніми

Рібейран (Бразилія)

Рібейран (Португалія) — парафія.